Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер були чинними чемпіонками але не змогли захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Джиджі Фернандес і Робін Вайт.

Фернандес і Вайт виграли титул, перемігши у фіналі пару Патті Фендік і Джилл Гетерінгтон з рахунком 6–4, 6–1.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 1988 ITF US Open Women's Doubles Draw 

Жінки, парний розряд
1988 у жіночому тенісі
1988 в американському спорті